Мартыновское сельское поселение — муниципальное образование в Мартыновском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — слобода Большая Мартыновка.

Административное устройство 
В состав Мартыновского сельского поселения входят:
 слобода Большая Мартыновка
 посёлок Быстрореченский
 посёлок Гром-Гора
 посёлок Молодой Сад
 посёлок Новоберёзовка

Население

См. также 
 Административно-территориальное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Мартыновского района